Gennaro ist ein italienischer Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist die italienische Form von Januarius, einem italienischen Heiligen und Bischof von Neapel, dessen Name ebenso wie der Monatsname Januar vom römischen Gott Janus abgeleitet ist, dem Gott des Anfangs und des Endes.

Gedenktag 
19. September

Namensträger

Vorname 
 Gennaro Abbate (1874–1954), italienischer Dirigent und Komponist
 Gennaro Acampa (* 1945), italienischer Bischof
 Gennaro Basile (1722–1782), italienischer Maler und Zeichner
 Gennaro Cannavacciuolo (1962–2022), italienischer Schauspieler und Sänger
 Gennaro Cassiani (1903–1978), italienischer Politiker der Democrazia Cristiana (DC)
 Gennaro Contaldo (* 1949), italienischer Koch und Restaurantbesitzer
 Gennaro D’Ippolito (* 1936), italienischer Gräzist und Neogräzist
 Gennaro Gattuso (* 1978), italienischer Fußballspieler
 Gennaro Iezzo (* 1973), italienischer Fußballspieler
 Gennaro Manna (1715–1779), italienischer Komponist der neapolitanischen Schule
 Gennaro Nunziante (* 1963), italienischer Regisseur und Schauspieler
 Gennaro Pardo (1865–1927), italienischer Maler 
 Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte (1851–1948), italienischer Geistlicher, Diplomat des Heiligen Stuhls und Kurienkardinal
 Gennaro Righelli (1886–1949), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Gennaro Sardo (* 1979), italienischer Fußballspieler
 Gennaro Ursino (* um 1650; † nach 1715), italienischer Komponist der Neapolitanischen Schule
 Gennaro Verolino (1906–2005), Kurienerzbischof der katholischen Kirche

Familienname 
 Antonio Maria de Gennaro (1679–1744), italienisch-österreichischer Medailleur

Siehe auch 
 Genaro

Männlicher Vorname
Familienname